Crown Heights (Brooklyn), een wijk in Brooklyn, New York
 Crown Heights-Utica Avenue, een metrostation in de buurt van Crown Heights
 Crown Heights (film), een Amerikaanse film uit 2017 van Matt Ruskin